Tangente in geometria è una retta che interseca una curva in un solo punto
Tangente è una funzione trigonometrica
Tangente nel linguaggio comune è una somma di denaro data a fine di corruzione (ad es. in tangentopoli)